Il singolare del torneo di tennis Ho Chi Minh Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jiří Vaněk che ha battuto in finale Reginald Willems 7-65, 6-4.

Teste di serie 

 Jiří Vaněk (Campione)
 Federico Browne (semifinali)
 Gouichi Motomura (quarti di finale)
 Lars Burgsmüller (primo turno)

 Kevin Ullyett (semifinali)
 Petr Kralert (secondo turno)
 Olivier Malcor (primo turno)
 Todd Woodbridge (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ho Chi Minh Challenger 2000